Movistar Open 2008 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Винья-дель-Мар, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 28 января по 3 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первой ракеткой турнира был чилиец Фернандо Гонсалес (№ 24 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Фернандо Гонсалес завоёвывает свой 9й титул на одиночных соревнованиях ассоциации в первом финале.
 Хуан Монако в 5й раз выходит в одиночный финал в рамках соревнований ассоциации, но не смог сыграть в нём, получив травму в игре парного финала турнира.

Парный разряд

Факты 
 Хосе Акасусо выигрывает свой 5й титул в рамках парных соревнований ассоциации.
 Себастьян Прието выигрывает свой 9й титул в рамках парных соревнований ассоциации.

Примечания

См. также 
 Movistar Open

 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

 Cachantún Cup 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте ATP 
 

Чили
Теннис
Январь 2008 года
Февраль 2008 года
2008